Septemserolis är ett släkte av kräftdjur. Septemserolis ingår i familjen Serolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Septemserolis